Bobryzja (ukrainisch ; russisch ) ist der Name geografischer Objekte in der Ukraine:

Ortschaften
 Bobryzja (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Bobryzja (Kaniw), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw
 Bobryzja (Kiew-Swjatoschyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn
 Bobryzja (Wassylkiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiw

Gewässer
 Bobryzja (Dnepr, Kiew), rechter Nebenfluss des Dnepr in der ukrainischen Oblast Kiew
 Bobryzja (Dnepr, Tscherkassy), rechter Nebenfluss des Dnepr in der ukrainischen Oblast Tscherkassy
 Bobryzja (Irpin), rechter Nebenfluss des Irpin in der Ukraine